
Molekulska formula -{C15H23N3O4S}- se može odnositi na:

 Sulpirid
 Levosulpirid